

Plaatsen in de Verenigde Staten
Addison (Alabama)
Addison (Illinois)
Addison (Michigan)
Addison (New York)
Addison (Pennsylvania)
Addison (Texas)
Webster Springs (voorheen Addison)

Personen
Addison Powell, acteur
Joseph Addison, een Britse politicus en schrijver
Thomas Addison, arts

Overige
Addison (motorfiets), merk van motorfietsen
Ziekte van Addison, een ziekte, vernoemd naar Thomas Addison
DFW Tornados, een Amerikaanse voetbalclub uit Bedford, Texas (voorheen Addison Arrows)
Addison County, een van de 14 county's in de Amerikaanse staat Vermont